La Serra del Penjat és una serra situada entre els municipis de Fulleda i de Tarrés a la comarca de les Garrigues, amb una elevació màxima de 668 metres.

Referències 

Serres de Fulleda
Geografia de Tarrés